Rheiner ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Carl Rheiner (1897–1974), Schweizer Schauspieler, siehe Karl Meier (Schauspieler)
 Walter Rheiner (Walter Heinrich Schnorrenberg; 1895–1925), deutscher Schriftsteller des Expressionismus